Louis Pasteur, francia mikrobiológus és kémikus, a veszettség elleni védőoltás kifejlesztője
Pasteur, település Argentinában, Buenos Aires tartományban
Pasteur, metróállomás a párizsi metró 6-os és 12-es vonalán